Фили́пп Евге́ньевич Шу́льман (род. 6 октября 1980 года, Уфа, СССР) — российский биатлонист, мастер спорта международного класса.

Рост 181 см, вес 72 кг.

Спортивная карьера 
 Начал заниматься биатлоном в Уфе в СДЮШОРе с 1994 года у тренера Валерия Мишингина
 Чемпион мира по биатлону среди юниоров 1996 и 1997 годов.
 С 2000 года выступал за ФСО «Динамо» (Уфа; тренер В. В. Малинский).
 В 2001 году Филипп Шульман получил звание мастера спорта международного класса.
 Член сборной команды России (2002—2008).
 Наилучшее достижение на этапах Кубка мира − 4-е место в спринте на чемпионате мира 2004 года в Оберхофе. Александр Тихонов пророчил ему радужное будущее. Однако тот успех так и остался лучшим результатом Филиппа на мировых первенствах.
 С 2006 года на соревнованиях представляет Ханты-Мансийский автономный округ.
 Сезон 2006/07 стал для спортсмена последним в карьере.

Кубок мира 
 2002—2003 — 62-е место (26 очков)
 2003—2004 — 27-е место (191 очко)
 2004—2005 — 44-е место (80 очков)
 2005—2006 — 78-е место (10 очков)
 2006—2007 — 37-е место (101 очко)

Личная жизнь 
 Окончил Уфимский государственный профессионально-педагогический колледж (УГППК) по специальности «учитель физкультуры» и в 2005 году Уфимский юридический институт по специальности «ОБЭП».
 В 2006 году спортсмену была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи.

Примечание

Ссылки 
 
 Интервью на sports.ru

 Профиль на сайте IBU
 Достижения биатлонистов Башкортостана
 Лыжный спорт — «Сергей Чепиков — впервые чемпион России»

Биатлонисты России
Спортсмены Башкортостана